Il singolare del torneo di tennis Bolton Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcos Baghdatis che ha battuto in finale Peter Wessels 6-1, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Raemon Sluiter (quarti di finale)
 Gilles Elseneer (quarti di finale)
 Peter Wessels (finale)
 Jan Vacek (primo turno)

 Daniele Bracciali (primo turno)
 Michel Kratochvil (primo turno)
 Wesley Moodie (secondo turno)
 Harel Levy (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bolton Challenger 2004